FIPC steht für:

 Foederatio Internationalis Pueri Cantores 
 Fédération Internationale des Pharmaciens Catholiques

FIPC